Erythroselinum atropurpureum är en flockblommig växtart som beskrevs av Emilio Chiovenda. Erythroselinum atropurpureum ingår i släktet Erythroselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
atropurpureum